В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Boston 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Переможниця)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)

 Біллі Джин Кінг (фінал)
Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1973